Goulon ist der Familienname folgender Personen:

 Hérold Goulon (* 1988), französischer Fußballspieler
 Louis Goulon, französischer Militäringenieur